Alexander Bay puede referirse a:
 Alexander Bay, ciudad de Sudáfrica.
 Alexander Bay, asentamiento de Terranova y Labrador, Canadá.